Mirnegg ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Dieter Mirnegg (* 1954), österreichischer Fußballspieler
 Marco Mirnegg (* 1982), österreichischer Tennisspieler